Rue Sainte-Marthe est un odonyme désignant notamment :
 une rue à Nantes
 une rue à Niort
 une rue à Paris
 une ancienne rue à Paris